Plusieurs  arrondissements existent dans le monde.

En Afrique 
 
 Cotonou :  de Cotonou.
 Parakou :  de Parakou.
 Porto-Novo :  de Porto-Novo.

  :
 Bangui :  de Bangui (Balabala Oko).

En Asie 
  :
Hô Chi Minh-Ville : Le  d’Hô Chi Minh-Ville.

En Europe 
  :
Vienne : Le  de Vienne (Innere Stadt « ville intérieure »).
  :
Lyon : Le  de Lyon.
Marseille : Le  de Marseille.
Paris : 
 L'ancien  de Paris (de 1795 à 1860) ;
 L'actuel  de Paris (arrondissement du Louvre) (depuis 1860).
  :
Budapest : Le  de Budapest (Várkerület « arrondissement du château »).
 :
Zurich :  (Vieille ville).